Saumos egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Fernand Gaillardo

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései